Роберт Пайк (настоящее имя Роберт Ллойд Фиш, 1912—1981) — американский писатель и сценарист, писавший в жанре криминальной драмы. Автор серии пародий на произведения Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Получил премию Эдгара Аллана По за лучший дебютный роман американского писателя за книгу «Беглец».

Биография 
Фиш родился в Кливленде, США и инженерное дело в Кейсовской школе прикладных наук. Построил успешную карьеру в руководстве и консультации по инженерным вопросам.

Свой первый рассказ Фиш опубликовал в 1960 году в Ellery Queen's Mystery Magazine в возрасте 48 лет. А в 1962 году получил Премию Эдгара Аллана По за лучший дебютный роман — «Беглец» ().

В 1976 году он выступал в качестве президента ассоциации писателей детективов США.

Умер Роберт Фиш 23 февраля 1981 года в своем кабинете с ручкой в руке.

Награды 
 1962 — Премия Эдгара Аллана По за лучший дебютный роман «Беглец»
 1969 — Премия Эдгара Аллана По за лучший сценарий совместно с Аланом Трастманом и Гарри Кляйманом к фильму «Буллит»
 1972 — Премия Эдгара Аллана По за лучший рассказ: Moonlight Gardener в журнале Argosy, декабрь 1971

Примечания 

Литераторы, известные под псевдонимами
Писатели Бразилии
Писатели США XX века
Авторы детективной прозы